Strzelanie z pistoletu dowolnego z 50 m drużynowo było jedną z konkurencji strzeleckich na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1920. Zawody odbyły się w dniu 2 sierpnia. W zawodach uczestniczyło 65 zawodników z 13 państw.

Wyniki 
Każdy zawodnik oddał po 60 strzałów. Maksymalna liczba punktów do zdobycia wynosiła 600 indywidualnie i 3000 drużynowo.

Bibliografia 
 
 

Strzelectwo na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1920